Radja Nainggolan (1988) – calciatore belga, fratello di Riana
 Riana Nainggolan (1988) – calciatrice belga, sorella di Radja